Иоганн Фаллати (; , Гамбург, — , Гаага, Нидерланды) — немецкий историк и статистик. Депутат Франкфуртского национального собрания.

Окончил Тюбингенский университет и преподавал в нём с 1837 года, профессор с 1842 года. Инициатор конгресса по реформе немецких университетов в Йене (1848). Основной труд Фаллати — «Введение в статистическую науку» (; Тюбинген, 1843).

Примечания 

Выпускники Тюбингенского университета
Преподаватели Тюбингенского университета
Математики XIX века
Статистики Германии
Депутаты Франкфуртского национального собрания